Warsin ist der Name folgender Orte:
 Warsin (Spandowerhagen), ehemaliger Wohnplatz in der Gemeinde Spandowerhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
 Warsin (Vogelsang-Warsin), Ortsteil der Gemeinde Vogelsang-Warsin im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Warsin, ehemals im Kreis Pyritz, Ortschaft in der Gmina Dolice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Warszyn